VBAV steht für:
 Verband Berliner Athletik-Vereine, ehemaliger Fußballverband
 Verband Brandenburgischer Athletik-Vereine, ehemaliger Sportverband, Vorläufer des Berliner Leichtathletik-Verbandes

Abkürzung